AGA puede referirse a:
 Archivo General de la Administración es un archivo nacional español, situado en la ciudad de Alcalá de Henares (Comunidad de Madrid). 
 Chipset AGA (Advanced Graphics Architecture, del inglés), la tercera generación del chipset gráfico de Amiga.
 Asociación AGA (Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua a Poblaciones), asociación que promueve y defiende los intereses comunes de las empresas que prestan servicios de abastecimiento de agua y saneamiento a poblaciones de España.
 Academia General del Aire del Ejército del Aire Español

Siglas